Юлий Николаевич Ханчас 1971 — русско-украинский художник.

Детство художник провел в мастерских отца (Ник Ханчас — начальник Художественного Фонда Украинской ССР 1978—1984), знакомясь со всеми видами художественно-монументального искусства. С 1985—1990 год учился и работал художником-оформителем на о. Сахалин в Холмске, помогая отцу и создавая собственные работы. В 1992 эмигрировал в Израиль, где с отцом основали художественную мастерскую. Израильский период ознаменовался ручной художественной ковкой, витражами, скульптурой, росписями на стенах и живописью. Работы Ханчасов принимали ежегодное участие в выставках ЭКСПО в Тель-Авиве, а 2001 году были занесены в энциклопедию Interior Design in Israel как уникальные мастера ручной художественной ковки.

С 2002 года Юл Ханчас вернулся в Россию — Москву. Работая креативным и арт-директором в крупных рекламных агентствах, организовывал пиар-акции по продвижению новых известных брендов. Так же является автором сценариев к комедийным сериалам. В 2005 году в одном из столичных клубов проходит презентация выставки «Портреты моих кумиров» — серия выполненных в объемной технике портретов известных людей.

В 2010 году приехал на Арт-фестиваль в Испанию, в Марбелью, где живёт и работает до сих пор. За два года провёл 5 персональных и 12 коллективных выставок. В 2013 в октябре принимал участие в выставке в Париже в Лувре. В 2011 изобрёл и запатентовал новую технику абстрактной живописи маслом и назвал её «Цветотерапия».

Участник выставок в Москве: Центральный дом художника (Москва), ЦВЗ Манеж, Охотный ряд, частные галереи.

Международные выставки: Италия, Германия, Франция, Киев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт художника Юла Ханчаса
 Canal Costa TV
 Tot en Rus 
 Русское радио Марабелья 
 МК Испания № 20
 Вятка.ру